Седяшка — река в России, протекает по Башкортостану. Впадает в реку Уса. Длина реки составляет 19 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Павловского гидроузла до водомерного поста посёлка городского типа Шакша, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201212111100023933.

Примечания 

Притоки Усы (притока Уфы)
Реки Благовещенского района Башкортостана